Sljeme – najwyższy szczyt w paśmie Medvednica w Chorwacji
 Sljeme – miejscowość (naselje) w gminie Stubičke Toplice w Chorwacji
 Sljeme – miejscowość (naselje) w gminie Lokve w Chorwacji

Zobacz też 
 Šljeme – szczyt w paśmie Durmitor w Czarnogórze